Arizonasaurus (« reptile de l'Arizona ») est un genre éteint de reptiles prédateurs de la famille également éteinte des Ctenosauriscidae. Il a vécu en Amérique du Nord au Trias moyen. Ses fossiles ont été découverts en Arizona aux États-Unis.

Description 
Arizonasaurus avait une voile faite de hautes épines neurales. Cette voile était similaire à celles des autres archosaures basaux tels que les autres Ctenosauriscidae comme Ctenosauriscus, Lotosaurus,  et .

Arizonasaurus a été décrit à partir de deux neurocrâne de deux spécimens différents. Certains de ces neurocrâne sont symplésiomorphe pour les Pseudosuchia.

Phylogénie 
Cladogramme phylogénétique simplifié de Butler et al. (2011) :

Notes et références

Genre de diapsides préhistoriques (nom scientifique)
Diapside du Trias
Vertébré du Trias moyen
Paléontologie aux États-Unis
Taxon fossile décrit en 1947